Джон Ха́ррисон или Га́ррисон (John Harrison):
 Харрисон, Джордж (1939—2011) — американский пловец.
 Харрисон, Джордж (1943—2001) — британский рок-музыкант, гитарист группы The Beatles, муж Оливии Харрисон, отец Дхани Харрисона.